Гомзяков — фамилия; имеет женскую форму Гомзякова.
 Гомзяковы — старинная русская фамилия.
 Гомзяков, Павел Иванович (1867—1921) — поэт и прозаик, по профессии врач, надворный советник (подполковник), служил на кораблях Владивостокской акватории.
 Гомзяков, Степан Петрович — русский мореплаватель